Tacuba hat folgende Bedeutungen:
Tacuba (El Salvador), Stadt im Westen El Salvadors
Tlacopan, Hauptstadt der Tepaneken bis 1521
Tacuba (Mexiko), aus dem alten Tlacopan hervorgegangener Stadtteil von Mexiko-Stadt